Acará-prata pode designar um das seguintes espécies de peixes:

 Chaetobranchopsis australis - da família Cichlidae
 Chaetobranchus flavescens - da família Cichlidae

Desambiguações de espécies